Pingdong () – powiat w południowej części Tajwanu. W 2010 roku liczył 873 509 mieszkańców. Siedzibą powiatu jest miasto Pingdong.

Symbole powiatu:
 drzewo: palma kokosowa
 kwiat: dziwaczek Jalapa

Podział administracyjny 
Powiat Pingdong dzieli się na jedno miasto, trzy gminy miejskie i dwadzieścia dziewięć gmin:

Przypisy 

Powiaty w Republice Chińskiej